Липковский — фамилия; имеет женскую форму .
 Липковский, Александар (род. 1955) — сербский математик, профессор математического факультета Белградского университета.
 Липковский, Василий Константинович (1864—1937) — украинский религиозный деятель, церковный реформатор, проповедник, педагог, публицист, писатель и переводчик.
 Липковский, Ян Иосифович (1863—1936) — инженер, член Учредительного Собрания.

